Szymon Jakubowski (ur. 1975) – polski dziennikarz, publicysta
 Szymon Jakubowski (ur. 1978) – polski reżyser